Bhutia oder Bhotia bezeichnet:

 ein Volk im indischen Bundesstaat Sikkim, siehe Denjongpa
 deren Sprache, siehe Denjongka

Bhutia: ist der Familienname folgender Personen:

 Baichung Bhutia (* 1976), indischer Fußballspieler
 Nadong Bhutia (* 1993), indischer Fußballspieler